Le tombeau du Géant ou tombeau des Géants, appelé aussi roche à la Vieille, est un coffre funéraire situé à Campénéac dans le département français du Morbihan.

Description 
Le coffre ( ×  × ) a été construit à l'Âge du bronze en réutilisant trois menhirs néolithiques. Un quatrième, d'une longueur de , gît au sol à une dizaine de mètres. Le coffre était à l'origine recouvert d'un tumulus de terre.

Jacques Briard fouille le site en 1982 et y met au jour des tessons de poterie et un fragment de lame en silex. Il date le site d'environ 2 000 à 1 500 ans av. J.‑C.

En août 2022, un incendie se déclare à proximité, et détruit 400 hectares de la forêt de Paimpont. Plusieurs journaux annoncent la destruction du site, mais celui-ci ne semble cependant pas avoir été touché par les flammes.

Légende associée 
Situé dans la foret de Brocéliande, aussi appelée forêt de Paimpont, le site a été associé à la légende arthurienne car selon la tradition locale, il s'agirait de la tombe d'un géant vaincu par les chevaliers de la Table ronde.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Sites mégalithiques du Morbihan

Site mégalithique dans le Morbihan
Campénéac
